Lees Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Lees Township (Kansas)
 Lees Township (North Carolina)

Siehe auch:
 Lees Creek Township